Футбольный клуб «Ауда» () — латвийский футбольный клуб из Кекавы, который ранее базировался в Риге.

История 
В 1969 году от рыболовецого колхоза «9 Мая» Рижского района был создан одноимённый футбольный клуб.

В 1990 году колхоз был реорганизован в рыболовецкое хозяйство «Ауда», и тем самым футбольный клуб также сменил своё название на «Ауду». В том же году «Ауда» выиграла чемпионат Риги и вышла в Высшую лигу Латвийской ССР.

В начале 1992 года, после восстановления независимости Латвии, «Ауда» оказалась в Первой лиге Латвии и сменила своё название на РФК, в честь именитого клуба межвоенного времени. После сезона 1993 года клуб частично восстановил своё прежнее название и стал называться РФК «Ауда».

После сезона 2006 года «Ауда» объединилась с другим клубом первой лиги — «Албертсом», сохранив название «Ауда» и место в дивизионе. Во второй лиге сезона 2007 года помимо команды «Вецайс Албертс» приняла участие команда «Албертс/Ауда».

Стадион 
До 2000 года футболисты рыболовецкого колхоза «9 Мая», а позднее футбольного клуба «Ауда», свои домашние матчи проводили на футбольном поле стадиона 9 мая, позднее именованным стадионом «Ауда», ныне стадион Альберта Шейбеля.

Начиная с 2000 года «Ауда» не имела постоянного футбольного поля и свои домашние матчи проводила на стадионах Риги «Даугава» и Латвийского университета.

В 2005 году был открыт стадион «Ауда» в Кекаве, и «Ауда» перебазировалась из Риги в Кекаву.

Результаты выступлений

Чемпионат и Кубок Латвийской ССР

Чемпионат и Кубок Латвии 

* Покинул Первую лигу в добровольном порядке.

Текущий состав 
По состоянию на 11 марта 2023 года

Официальные лица

Достижения 
Кубок Латвии
  Обладатель (1): 2022.

Главные тренеры 
  Юрис Доценко (1992—1998)
  Ивар Звирбулис (1999)
  Александр Кокорев (2000)
  Нормунд Звейниекс (2001)
  Янис Дрейманис (2002)
  Игорь Степанов (2003)
  Александр Дорофеев (2004)
  Андрис Рихертс (2004—2005)
  Янис Дрейманис (2006)
  Сергей Емельянов (2007—2008)
  Дидзис Матисс (2008)
  Игорь Степанов (2009 — август 2011)
  Юрий Идионов — и. о. (август — октябрь 2011)
  Александр Елисеев (ноябрь 2011 — май 2012)
  Юрий Идионов — и. о. (май 2012)
  Юрий Идионов (16 мая 2012 года — сентябрь 2012 года)
  Андрей Калинин — и. о. (сентябрь — декабрь 2012 года)
  Андрей Калинин (январь — август 2013 года)
  Рихард Горкш (август 2013 года — декабрь 2014 года)
  Юргис Калнс (декабрь 2014 года — август 2017 года)
  Николай Поляков (сентябрь — декабрь 2017 года)
  Эдуард Штрубо (январь — декабрь 2018 года)
  Андрей Рубин (февраль — май 2019 года)
  Андрей Прохоренков (май — декабрь 2019 года)
  Сергей Кожан (февраль 2020 года — 2021)
  Томислав Стипич (1 февраля — 22 декабря 2022 года)
  Марекс Зунтнерс (9 — 16 января 2023; и. о.)
  Симо Валакари (с 16 января 2023)

Известные игроки 

  Владимир Бабичев
  Каспар Горкш
  Элвийс Путниньш
  Вит Римкус
  Андрей Рубин
  Александр Чекулаев
  Павел Давыдов
  Алексей Вишняков
  Владислав Габов
  Aндрей Синицын

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Латвии
Кекавский край
Футбольные клубы Риги